Slovo Swift (v angličtině znamená rychlý, hbitý, čilý) může mít několik významů:

Příjmení 
 Swift (rapper) (* 1976) – americký rapper a člen skupiny D12
 David Swift (* 1933) – britský herec
 Frank Swift (1913-1958) – anglický fotbalista
 Jonathan Swift (1667–1745) – irský spisovatel
 Lewis Swift (1820–1913) – americký astronom
 Edward D. Swift (* 1871) – americký astronom, syn Lewise Swifta
 Todd Swift (* 1966) – kanadský básník
 Taylor Swift (* 1989) – americká zpěvačka

Další 
 SWIFT – společnost pro celosvětovou mezibankovní finanční komunikaci
 Swift (kráter na Deimosu) 
 Swift (kráter na Měsíci) 
 Swift (programovací jazyk) – programovací jazyk vyvinutý společností Apple
 SWIFT (projekční systém) – systém informační a reklamní projekce ve stanicích pražského metra za kolejí proti nástupišti, zrušený v lednu 2008
 Swift (webový prohlížeč) – webový prohlížeč pro Windows založený na WebKitu
 Suzuki Swift – typ osobního automobilu
 Operace Swift – vojenská akce během války ve Vietnamu
 Supermarine Swift – britský proudový stíhací letoun první poloviny 50. let 20. století
 Swift Gamma-Ray Burst Mission – vesmírná observatoř pro studium gama záblesků
 Swift Engineering – americká společnost vyrábějící mj. závodní automobily
 Swiftdisc II – řadič disketových jednotek pro počítače Sinclair